Landerhusen ist der Name folgender Orte:

 niederdeutsche Name von Landringhausen, ein Ortsteil der Stadt Barsinghausen

Landerhusen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Landerhusen (1594–1653), deutscher Offizier und Oberalter